Nikolausberg bezeichnet

 Nikolausberg, einen Ortsteil der Stadt Göttingen in Niedersachsen, Deutschland
 St. Nikolaus (Ebbs), eine auch als St. Nikolausberg bezeichnete Wallfahrtskirche bei Ebbs in Tirol, Österreich
 Nikolausberg (Würzburg), einen  hohen Berg in Würzburg, Bayern, Deutschland
 Nikolausberg (Golling), einen Felsen mit Wallfahrtskirche im Salzachtal bei Golling an der Salzach im Land Salzburg in Österreich
 Ein Berg mit Kirche in Obergünzburg in Bayern, Deutschland
 einen  hohen Bergsporn der Emmeringer Leite bei Fürstenfeldbruck, Bayern, Deutschland
 die Weinberglage Nikolausberg (Nikolauslay) in Cond, Stadt Cochem, in Rheinland-Pfalz, Deutschland
Siehe auch:
 Niklasberg